Кугач:
 Кугач, Михаил Юрьевич (род. 1939) — заслуженный художник России, действительный член Академии художеств России.
 Кугач, Юрий Петрович (1917—2013) — советский живописец. Народный художник СССР. Действительный член Академии художеств СССР.